1950 Голяма награда на Великобритания е 1-вото за Голямата награда на Великобритания и първи кръг от сезон 1950 във Формула 1, и първо състезание в историята на Формула 1, провежда се на 13 май 1950 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 

Голяма награда на Великобритания